krokiew – element więźby dachowej
 krokiew – figura heraldyczna

 Krokiew – góra w Tatrach
 Krokiew – góra na Wyspie Króla Jerzego
 Wielka Krokiew – skocznia na górze Krokiew w Tatrach